Brit Awards (The Brits) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм, является британским эквивалентом премии Грэмми. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.

Главные победители по годам 
 1977: The Beatles — 3 награды
 1981: без явных лидеров
 1982: без явных лидеров
 1983: Пол Маккартни — 2 награды
 1984: Майкл Джексон, Culture Club — 2 награды
 1985: Принс — 2 награды
 1986: Eurythmics — 2 награды
 1987: Питер Габриэль — 2 награды
 1988: без явных лидеров
 1989: Фил Коллинс, Майкл Джексон, Fairground Attraction и Трэйси Чапмен — 2 награды
 1990: Queen, Нене Черри, Фил Коллинс и Fine Young Cannibals — 2 награды
 1991: без явных лидеров
 1992: Seal — 3 награды
 1993: Annie Lennox и Simply Red — 2 награды
 1994: Бьорк, Take That и Stereo MC's — 2 награды
 1995: Blur — 4 награды (рекорд наряду с Адель)
 1996: Oasis — 3 награды.
 1997: Manic Street Preachers и Spice Girls — 2 награды
 1998: The Verve — 3 награды
 1999: Робби Уильямс — 3 награды
 2000: Travis, Robbie Williams и Мэйси Грей — 2 награды
 2001: Робби Уильямс — 3 награды
 2002: Dido и Кайли Миноуг — 2 награды
 2003: Coldplay и Ms. Dynamite — 2 награды
 2004: The Darkness — 3 награды
 2005: Scissor Sisters — 3 награды
 2006: Kaiser Chiefs — 3 награды
 2007: Arctic Monkeys и The Killers — 2 награды
 2008: Arctic Monkeys, Foo Fighters и Take That — 2 награды
 2009: Даффи — 3 награды
 2010: Леди Гага — 3 награды
 2011: Arcade Fire и Тайни Темпа — 2 награды
 2012: Адель и Эд Ширан — 2 награды
 2013: Ben Howard и Эмели Сандей — 2 награды
 2014: Arctic Monkeys и One Direction — 2 награды
 2015: Sam Smith — 3 награды
 2016: Адель — 4 награды (рекорд наряду с Blur)
 2017: Дэвид Боуи — 2 награды
 2018: Дуа Липа и Stormzy — 2 награды
 2019: The 1975 и Кельвин Харрис — 2 награды
 2020: Льюис Капальди — 2 награды
 2021: Дуа Липа — 2 награды
 2022: Адель — 3 награды

Награды по годам

2020 

Ведущие: Джек Уайтхолл 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

2019 

Ведущие: Джек Уайтхолл 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

 Лучший британский исполнитель: Джордж Эзра
 Лучшая британская исполнительница: Джорджа Смит
 Лучшая британская группа: The 1975
 Лучший британский сингл: Кельвин Харрис и Дуа Липа — «One Kiss»
 Лучший британский альбом: The 1975 — A Brief Inquiry into Online Relationships
 Лучший международный исполнитель: Дрейк
 Лучшая международная исполнительница: Ариана Гранде
 Лучшая международная группа: The Carters
 Британский прорыв года: Том Уокер
 Мировое признание: Эд Ширан
 Выдающийся вклад в музыку: Пинк
 Британский видеоклип года: Little Mix с Ники Минаж — «Woman Like Me»
 Выбор критиков: Сэм Фендер
 Британский продюсер года: Кельвин Харрис

2018 

Ведущие: Джек Уайтхолл 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

 Лучший британский исполнитель: Stormzy
 Лучшая британская исполнительница: Дуа Липа
 Лучшая британская группа: Gorillaz
 Лучший британский сингл: Rag’n’Bone Man — «Human»
 Лучший британский альбом: Stormzy — Gang Signs & Prayer
 Лучший международный исполнитель: Кендрик Ламар
 Лучшая международная исполнительница: Лорд
 Лучшая международная группа: Foo Fighters
 Британский прорыв года: Дуа Липа
 Мировое признание: Эд Ширан
 Британский видеоклип года: Гарри Стайлз — «Sign of the Times»
 Выбор критиков: Джорджа Смит
 Британский продюсер года: Стив Мак

2017 

Ведущие: Дермот О’лири, Эмма Уиллис 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

 Лучший британский исполнитель: Дэвид Боуи (посмертно)
 Лучшая британская исполнительница: Эмели Санде
 Лучшая британская группа: The 1975
 Лучший британский сингл: Little Mix — «Shout Out to My Ex»
 Лучший британский альбом: Дэвид Боуи — Blackstar (посмертно)
 Лучший международный исполнитель: Дрейк
 Лучшая международная исполнительница: Бейонсе
 Лучшая международная группа: A Tribe Called Quest
 Британский прорыв года: Rag’n’Bone Man
 Мировое признание: Адель
 Британская музыкальная икона: Робби Уильямс
 Британский видеоклип года: One Direction — «History»
 Выбор критиков: Rag’n’Bone Man

2016 

Ведущие: Ant&Dec 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

 Лучший британский исполнитель: Aphex Twin
 Лучшая британская исполнительница: Адель
 Лучшая британская группа: Coldplay
 Лучший британский сингл: Адель — «Hello»
 Лучший британский альбом: Адель — 25
 Лучший международный исполнитель: Джастин Бибер
 Лучшая международная исполнительница: Бьорк
 Лучшая международная группа: Tame Impala
 Британский прорыв года: Джеймс Бей
 Мировое признание: Адель
 Британская музыкальная икона: Дэвид Боуи

2015 

Ведущие: Ant&Dec 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

 Лучший британский исполнитель: Ed Sheeran
 Лучшая британская исполнительница: Paloma Faith
 Лучший британский новый исполнитель: Sam Smith
 Лучшая британская группа: Royal Blood
 Лучший британский сингл: Mark Ronson feat Bruno Mars — Uptown Funk
 Лучший британский альбом: Ed Sheeran — X
 Лучший международный исполнитель: Pharrell Williams
 Лучшая международная исполнительница: Taylor Swift
 Лучшая международная группа: Foo Fighters
 Лучшее живое исполнение: Sam Smith
 Мировое признание: Sam Smith

2014 

Ведущие: Джеймс Корден 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

 Лучший британский исполнитель: David Bowie
 Лучшая британская исполнительница: Ellie Goulding
 Лучший британский новый исполнитель: Bastille
 Лучшая британская группа: Arctic Monkeys
 Лучший британский сингл: Rudimental feat Ella Eyre — Waiting All Night
 Лучший британский альбом: Arctic Monkeys — AM
 Лучший международный исполнитель: Bruno Mars
 Лучшая международная исполнительница: Lorde
 Лучшая международная группа: Daft Punk

2013 
Ведущие: Джеймс Корден 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

 Лучший британский исполнитель: Ben Howard
 Лучшая британская исполнительница: Emeli Sandé
 Лучший британский новый исполнитель: Ben Howard
 Лучшая британская группа: Mumford & Sons
 Лучший британский сингл: Adele — Skyfall
 Лучший британский альбом: Emeli Sandé — Our Version Of Events
 Лучший международный исполнитель: Frank Ocean
 Лучшая международная исполнительница: Lana Del Rey
 Лучшая международная группа: The Black Keys
 Лучшее живое исполнение: Coldplay
 Мировое признание: One Direction

2012 

Место проведения: O2 Арена (Лондон)

2011 

Ведущие: James Corden 
Место проведения: O2 Арена (Лондон)

 Лучший британский альбом: Mumford & Sons — Sigh No More
 Лучший британский исполнитель: Plan B
 Лучшая британская исполнительница: Лора Марлинг
 Лучшая британская группа: Take That
 Лучший британский новый исполнитель: Тайни Темпа
 Лучший британский сингл: Тайни Темпа — «Pass Out»
 Лучший международный исполнитель: Cee Lo Green
 Лучшая международная исполнительница: Рианна
 Лучший международный новый исполнитель: Джастин Бибер
 Лучшая международная группа: Arcade Fire
 Лучший международный альбом: Arcade Fire — The Suburbs
 Избранники музыкальной критики: Джесси Джей

2010 

Ведущие: Питер Кей, Ферни Коттон 
Место проведения: Earls Court (Лондон)

 Лучший британский исполнитель: Диззи Раскал
 Лучшая британская исполнительница: Лили Аллен
 Лучшая британская группа: Kasabian
 Лучший британский сингл: JLS — «Beat Again»
 Лучший британский альбом: Florence and the Machine — Lungs
 Лучший британский новый исполнитель: JLS
 Лучший международный исполнитель: Jay-Z
 Лучшая международная исполнительница: Леди Гага
 Лучший международный новый исполнитель: Леди Гага
 Лучший международный альбом: Леди Гага — The Fame
 Лучший британский сингл за 30 лет (BRITs Hits 30): Spice Girls — «Wannabe»
 Лучший британский альбом за 30 лет (BRITs Album of 30 Years): Oasis — «(What’s the Story) Morning Glory?»
 Избранники музыкальной критики: Элли Голдинг
 Выдающийся вклад в развитие музыки: Робби Уильямс

2009 

Ведущие: Джеймс Корден, Мэтью Хорн и Кайли Миноуг
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский исполнитель: Paul Weller
 Лучшая британская исполнительница: Даффи
 Лучшая британская группа: Elbow
 Лучший британский сингл: Girls Aloud — «The Promise»
 Лучший британский альбом: Duffy — Rockferry
 Лучший британский новый исполнитель: Даффи
 Лучший британский концертный исполнитель: Iron Maiden
 Лучший международный исполнитель: Канье Уэст
 Лучший международный исполнитель: Кэти Перри
 Лучшая международная группа: Kings of Leon
 Лучший международный альбом: Kings of Leon — Only By The Night
 Британский продюсер года: Bernard Butler — Rockferry, альбом Duffy
 Избранники музыкальной критики: Florence and the Machine
 Выдающийся вклад в развитие музыки: Pet Shop Boys

2008 

Ведущий: The Osbournes
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский исполнитель: Марк Ронсон
 Лучшая британская исполнительница: Кейт Нэш
 Лучшая британская группа: Arctic Monkeys
 Лучший британский сингл: Take That — «Shine»
 Лучший британский альбом: Arctic Monkeys — Favourite Worst Nightmare
 Лучший британский новый исполнитель: Мика
 Лучший британский концертный исполнитель: Take That
 Лучший международный исполнитель: Канье Уэст
 Лучшая международная исполнительница: Кайли Миноуг
 Лучшая международная группа: Foo Fighters
 Лучший международный альбом: Foo Fighters — Echoes, Silence, Patience & Grace
 Избранница музыкальных критиков (Critics' choice award): Адель
 Выдающийся вклад в развитие музыки: сэр Пол Маккартни

2007 

Ведущий: Рассел Бренд
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский исполнитель: Джеймс Моррисон
 Лучшая британская исполнительница: Эми Уайнхаус
 Лучшая британская группа: Arctic Monkeys
 Лучший британский альбом: Arctic Monkeys — «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not»
 Лучший британский сингл: Take That — «Patience»
 Лучший британский новый исполнитель: The Fratellis
 Лучший британский концертный исполнитель: Muse
 Лучший международный исполнитель: Джастин Тимберлейк
 Лучшая международная исполнительница: Нелли Фуртадо
 Лучшая международная группа: The Killers
 Лучший международный альбом: The Killers — «Sam’s Town»
 Лучший международный новый исполнитель: Orson
 Выдающийся вклад в музыку: Oasis

2006 

Ведущий: Chris Evans
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский исполнитель: Джеймс Блант
 Лучшая британская исполнительница: KT Tunstall
 Британская группа: Kaiser Chiefs
 Британский альбом: Coldplay — X&Y
 Британская сингл: Coldplay — «Speed Of Sound»
 Британский новый исполнитель: Arctic Monkeys
 Британский урбан-исполнитель: Lemar
 Британский рок-исполнитель: Kaiser Chiefs
 Британский концертный исполнитель: Kaiser Chiefs
 Поп-исполнитель: Джеймс Блант
 Международный исполнитель: Канье Уэст
 Международная исполнительница: Мадонна
 Международная группа: Green Day
 Международный альбом: Green Day — American Idiot
 Международный новый исполнитель: Джек Джонсон
 Выдающийся вклад в музыку: Пол Уэллер

2005 

Ведущий: Chris Evans
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский исполнитель: The Streets
 Лучшая британская исполнительница: Джосс Стоун
 Британская группа: Franz Ferdinand
 Британский альбом: Keane — Hopes and Fears
 Британский сингл: Уилл Янг — «Your Game»
 Британский новый исполнитель: Keane
 Британский урбан-исполнитель: Джосс Стоун
 Британский рок-исполнитель: Franz Ferdinand
 Британский концертный исполнитель: Muse
 Поп-исполнитель: Mcfly
 Международный исполнитель: Эминем
 Международная исполнительница: Гвен Стефани
 Международный новый исполнитель: Scissor Sisters
 Международная группа: Scissor Sisters
 Международный альбом: Scissor Sisters — Scissor Sisters
 Выдающийся вклад в музыку: Боб Гелдоф

2004 
Ведущий: Кэт Дили
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский альбом: The Darkness — Permission to Land
 Лучший британский новый исполнитель: Busted
 Лучший британский танцевальный исполнитель — Basement Jaxx
 Лучшая британская исполнительница: Dido
 Лучшая британская группа: The Darkness
 Лучший британский исполнитель: Дэниел Бедингфилд
 Лучший британский рок-исполнитель: The Darkness
 Лучший британский сингл: Dido — «White Flag»
 Лучший британский урбан-исполнитель: Lemar
 Лучший международный альбом: Джастин Тимберлейк — Justified
 Лучший международный новый исполнитель: 50 Cent
 Лучшая международная исполнительница: Бейонсе
 Лучшая международная группа: The White Stripes
 Лучший международный исполнитель: Джастин Тимберлейк
 Выдающийся вклад в музыку: Duran Duran
 Лучший поп-исполнитель: Busted

2003 

Ведущий: Davina McCall
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский альбом: Coldplay — A Rush of Blood to the Head
 Лучший британский новый исполнитель: Уилл Янг
 Лучший британский танцевальный исполнитель: Sugababes
 Лучшая британская исполнительница: Ms. Dynamite
 Лучшая британская группа: Coldplay
 Лучший британский исполнитель: Робби Уильямс
 Лучший британский сингл: Liberty X — «Just a Little»
 Лучший британский урбан-исполнитель: Ms. Dynamite
 Лучший международный альбом: Eminem — The Eminem Show
 Лучший международный новый исполнитель: Нора Джонс
 Лучшая международная исполнительница: Pink
 Лучшая международная группа: Red Hot Chili Peppers
 Лучший международный исполнитель: Эминем
 Выдающийся вклад в музыку: Том Джонс
 Лучший поп-исполнитель: Blue

2002 

Ведущие: Frank Skinner & Zoe Ball
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский альбом: Dido — No Angel
 Лучший британский новый исполнитель: Blue
 Лучший британский танцевальный исполнитель: Basement Jaxx
 Лучшая британская исполнительница: Dido
 Лучшая британская группа: Travis
 Лучший британский исполнитель: Робби Уильямс
 Лучший британский сингл: S Club 7 — «Don’t Stop Movin'»
 Лучшее британский видеоклип: So Solid Crew — «21 Seconds»
 Лучший международный альбом: Кайли Миноуг — Fever
 Лучший международный новый исполнитель: The Strokes
 Лучшая международная исполнительница: Кайли Миноуг
 Лучшая международная группа: Destiny’s Child
 Лучший международный исполнитель: Шэгги
 Выдающийся вклад в музыку: Стинг
 Лучший поп-исполнитель: Westlife

2001 

Ведущие: Ant & Dec 
Место проведения: Earls Court

 Лучший саундтрек: «Красота по-американски»
 Лучший британский альбом: Coldplay — Parachutes
 Лучший британский новый исполнитель: A1
 Лучший британский танцевальный исполнитель: Fatboy Slim
 Лучшая британская исполнительница: Sonique
 Лучшая британская группа: Coldplay
 Лучший британский исполнитель: Робби Уильямс
 Лучший британский сингл: Робби Уильямс — «Rock DJ»
 Лучший британский видеоклип: Робби Уильямс — «Rock DJ»
 Лучший международный новый исполнитель: Келис
 Лучшая международная исполнительница: Мадонна
 Лучшая международная группа: U2
 Лучший международный исполнитель: Эминем
 Выдающийся вклад в музыку: U2
 Лучший поп-исполнитель — Westlife

2000 

Ведущий: Davina McCall
Место проведения: Earls Court

 Самый успешный концертный исполнитель: Steps
 Лучший саундтрек: Ноттинг Хилл
 Лучший британский альбом: Travis — The Man Who
 Лучший британский новый исполнитель: S Club 7
 Лучший британский танцевальный исполнитель: The Chemical Brothers
 Лучшая британская исполнительница: Бет Ортон
 Лучшая британская группа: Travis
 Лучший британский исполнитель: Том Джонс
 Лучший британский сингл: Робби Уильямс — «She’s the One»
 Лучший британский видеоклип: Робби Уильямс — «She’s the One»
 Лучший международный новый исполнитель: Мэйси Грэй
 Лучшая международная исполнительница: Мэйси Грэй
 Лучшая международная группа: TLC
 Лучший международный исполнитель: Бек
 Выдающийся вклад в музыку: Spice Girls
 Лучший поп-исполнитель — 5ive

1999 
Ведущий: Johnny Vaughan
Место проведения: London Arena

 Лучший саундтрек — «Титаник»
 Лучший британский альбом: Manic Street Preachers — This Is My Truth Tell Me Yours
 Лучший британский новый исполнитель: Belle & Sebastian
 Лучший британский танцевальный исполнитель: Fatboy Slim
 Лучшая британская исполнительница: Des'ree
 Лучшая британская группа: Manic Street Preachers
 Лучший британский исполнитель: Робби Уильямс
 Лучший британский сингл: Робби Уильямс — «Angels»
 Лучший британский видеоклип: Робби Уильямс — «Millennium»
 Лучший международный новый исполнитель: Натали Имбрулья
 Лучшая международная исполнительница: Натали Имбрулья
 Лучшая международная группа: The Corrs
 Лучший международный исполнитель: Бек
 Выдающийся вклад в музыку: Eurythmics

1998 
Ведущий: Ben Elton
Место проведения: London Arena

 Лучший британский продюсер — The Verve, Chris Potter и Youth
 Самый продаваемый по альбомам исполнитель: Spice Girls
 Лучший саундтрек: Мужской стриптиз
 Лучший британский альбом: The Verve — Urban Hymns
 Лучший британский новый исполнитель: Stereophonics
 Лучший британский танцевальный исполнитель: The Prodigy
 Лучшая британская исполнительница: Shola Ama
 Лучшая британская группа: The Verve
 Лучший британский исполнитель: Finley Quaye
 Лучший британский сингл: All Saints — «Never Ever»
 Лучший британский видеоклип: All Saints — «Never Ever»
 Награда имени Фредди Меркьюри: Элтон Джон
 Лучший британский новый исполнитель: Eels
 Лучшая международная исполнительница: Бьорк
 Лучшая международная группа: U2
 Лучший международный исполнитель: Джон Бон Джови
 Выдающийся вклад в музыку: Fleetwood Mac

1997 
Ведущий: Ben Elton
Место проведения: Earls Court

 Лучший британский продюсер: Джон Леки
 Лучший саундтрек: На игле
 Лучший британский альбом: Manic Street Preachers — Everything Must Go
 Лучший британский новый исполнитель: Kula Shaker
 Лучший британский танцевальный исполнитель: The Prodigy
 Лучшая британская исполнительница: Gabrielle
 Лучшая британская группа: Manic Street Preachers
 Лучший британский исполнитель: Джордж Майкл
 Лучший британский сингл: Spice Girls — «Wannabe»
 Лучший британский видеоклип: Spice Girls — «Say You’ll Be There»
 Лучший британский новый исполнитель: Роберт Майлз
 Лучшая международная исполнительница: Шерил Кроу
 Лучшая международная группа: The Fugees
 Лучший международный исполнитель: Бек
 Выдающийся вклад в музыку: Bee Gees

1996 
Ведущий: Chris Evans
Место проведения: Earls Court

 Исполнитель поколения: Майкл Джексон
 Лучший британский продюсер: Брайан Ино
 Лучший саундтрек: Бэтмен навсегда
 Лучший британский альбом: Oasis — (What’s the Story) Morning Glory?
 Лучший британский новый исполнитель: Supergrass
 Лучший британский танцевальный исполнитель: Massive Attack
 Лучшая британская исполнительница: Энни Леннокс
 Лучшая британская группа: Oasis
 Лучший британский исполнитель: Paul Weller
 Лучший британский сингл: Take That — «Back for Good»
 Лучший британский видеоклип: Oasis — «Wonderwall»
 Награда имени Фредди Меркьюри: The Help Album for the Charity Warchild
 Лучший международный новый исполнитель: Аланис Мориссетт
 Лучшая международная исполнительница: Бьорк
 Лучшая международная группа: Bon Jovi
 Лучший международный исполнитель: Принс
 Выдающийся вклад в музыку: Дэвид Боуи

1995 
Ведущий: Chris Evans
Место проведения: Александра-палас

 Лучший британский продюсер: Nellee Hooper
 Лучший саундтрек: «Криминальное чтиво»
 Лучший британский альбом: Blur — Parklife
 Лучший британский новый исполнитель: Oasis
 Лучший британский танцевальный исполнитель: M People
 Лучшая британская исполнительница: Eddi Reader
 Лучшая британская группа: Blur
 Лучший британский исполнитель: Paul Weller
 Лучший британский сингл: Blur — «Parklife»
 Лучший британский видеоклип: Blur — «Parklife»
 Лучший международный новый исполнитель: Lisa Loeb
 Лучшая международная исполнительница: k.d. lang
 Лучшая международная группа: R.E.M.
 Лучший международный исполнитель: Принс
 Выдающийся вклад в музыку: Элтон Джон

1994 
Ведущий: Ру Пол & Элтон Джон
Место проведения: Александра-палас

 Лучший саундтрек: «Телохранитель (The Bodyguard)»
 Лучший британский продюсер: Брайан Ино
 Best selling album & Single: Мит Лоуф
 Лучший британский альбом: Stereo MC's — Connected
 Лучший британский новый исполнитель: Gabrielle
 Лучший британский танцевальный исполнитель: M People
 Лучшая британская исполнительница: Dina Carroll
 Лучшая британская группа: Stereo MC's
 Лучший британский исполнитель: Стинг
 Лучший британская сингл: Take That — «Pray»
 Лучший британский видеоклип: Take That — «Pray»
 International breakthrough act: Бьорк
 International female: Бьорк
 Лучшая международная группа: Crowded House
 International male: Ленни Кравиц
 Выдающийся вклад в музыку: Ван Моррисон

1993 
Ведущий: Richard O'Brien
Место проведения: Александра-палас

 Лучший британский продюсер: Питер Гэбриэл
 Лучший международный соло исполнитель: (исполнитель, ранее известный как Принс)
 Лучший саундтрек: «Мир Уэйна»
 Лучший британский альбом: Энни Леннокс — «Diva»
 Лучший британский новый исполнитель: Тэсмин Арчер
 Лучшая британская исполнительница: Энни Леннокс
 Лучшая британская группа: Simply Red
 Лучший британский исполнитель: Мик Хакнелл
 Лучший британский сингл: Take That — «Could It Be Magic»
 Лучший британский видеоклип: Shakespear's Sister — «Stay»
 Лучший международный новый исполнитель: Nirvana
 Лучшая международная группа: R.E.M.
 Выдающийся вклад в музыку: Род Стюарт

1992 
Место проведения: Hammersmith Odeon

 Лучший британский продюсер: Тревор Хорн
 Лучшая классическая запись: Джузеппе Верди — (сэр Георг Шолти) — «Otello»
 Лучший саундтрек: «Группа „Коммитментс“»
 Лучший британский альбом: Сил — «Seal (1991)»
 Лучший британский новый исполнитель: Beverley Craven
 Лучшая британская исполнительница: Лиза Стэнсфилд
 Лучшая британская группа: The KLF и Simply Red (совместные исполнители)
 Лучший британский исполнитель: Сил
 Лучший британский сингл: Queen «These Are the Days of Our Lives»
 Лучший британский видеоклип: Сил — «Killer»
 Лучший международный новый исполнитель: P. M. Dawn
 Лучшая международная группа: R.E.M.
 Выдающийся вклад в музыку: Фредди Меркьюри

1991 
 Лучший британский продюсер: Крис Томас
 Лучшая классическая запись: Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти — «The Three Tenors in Concert»
 Лучший саундтрек: «Твин Пикс»
 Лучший британский альбом: Джордж Майкл — «Listen Without Prejudice»
 Лучший британский новый исполнитель: Betty Boo
 Лучшая британская исполнительница: Лиза Стэнсфилд
 Лучшая британская группа: The Cure
 Лучший британский исполнитель: Элтон Джон
 Лучший британский сингл: Depeche Mode «Enjoy the Silence»
 Лучший британский видеоклип: The Beautiful South «A Little Time»
 Лучший международный новый исполнитель: MC Hammer
 Лучшая международная исполнительница: Шинейд О’Коннор
 Лучшая международная группа: INXS
 Лучший международный исполнитель: Майк Хатчинс
 Выдающийся вклад в музыку: Status Quo

1990 
Ведущий: Cathy McGowan
Место проведения: театр «Доминион»

 Лучший британский продюсер: Дэйв Стюарт
 Лучшая классическая запись: Саймон Рэттл — Джордж Гершвин — «Porgy And Bess»
 Лучший международный соло исполнитель: Нене Черри
 Лучший видеоклип: The Cure — «Lullaby»
 Лучший саундтрек: «Бэтмен»
 Лучший британский альбом: Fine Young Cannibals — The Raw and the Cooked
 Лучший британский новый исполнитель: Лиза Стэнсфилд
 Лучшая британская исполнительница: Энни Леннокс
 Лучшая британская группа: Fine Young Cannibals
 Лучший британский исполнитель: Фил Коллинз
 Лучший британская сингл: Фил Коллинз — «Another Day in Paradise»
 Лучший международный новый исполнитель: Нене Черри
 Лучшая международная группа: U2
 Выдающийся вклад в музыку: Queen

1989 
Ведущие: Мик Флитвуд & Sam Fox

 Лучшая классическая запись: Георг Фридрих Гендель — «The Messiah»
 Лучший видеоклип: Майкл Джексон — «Smooth Criminal»
 Лучший саундтрек: «Бастер»
 Лучший британский альбом: Fairground Attraction — «The First of a Million Kisses»
 Лучший британский новый исполнитель: Bros
 Лучшая британская исполнительница: Энни Леннокс
 Лучшая британская группа: Erasure
 Лучший британский исполнитель: Фил Коллинз
 Лучший британская сингл: Fairground Attraction — «Perfect»
 Международный прорыв: Трэйси Чэпмен
 Лучшая британская исполнительница: Трэйси Чэпмен
 Лучшая международная группа: U2
 Лучший международный исполнитель: Майкл Джексон
 Выдающийся вклад в музыку: Клифф Ричард

1988 
Место проведения: Альберт-холл
 Лучший британский продюсер: Stock Aitken Waterman
 Лучшая классическая запись: Ральф Воан-Уильямс — «Symphony No. 5»
 Лучший международный исполнитель: Майкл Джексон
 Лучший видеоклип: New Order — «True Faith»
 Лучший саундтрек: «The Phantom of the Opera»
 Лучший британский альбом: Стинг — «Nothing Like the Sun»
 Лучший британский новый исполнитель: Wet Wet Wet
 Лучшая британская исполнительница: Элисон Мойе
 Лучшая британская группа: Pet Shop Boys
 Лучший британский исполнитель: Джордж Майкл
 Лучший британская сингл: Рик Эстли — «Never Gonna Give You Up»
 Международный прорыв: Теренс Трент Д’Арби
 Лучшая международная группа: U2
 Выдающийся вклад в музыку: The Who

1987 
Ведущий: Jonathan King
Место проведения: Grosvenor Hotel

 Лучший британский продюсер: Дэйв Стюарт
 Лучшая классическая запись: Джулиан Ллойд Уэббер/Royal Philharmonic Orchestra «Elgar Cello Concerto»
 Лучший международный сольный исполнитель — Пол Саймон
 Лучший саундтрек: «Лучший стрелок»
 Лучший британский альбом: Dire Straits «Brothers in Arms»
 Лучший британский новый исполнитель: The Housemartins
 Лучшая британская исполнительница: Кейт Буш
 Лучшая британская группа: Five Star
 Лучший британский исполнитель: Питер Гэбриэл
 Лучший британская сингл: Pet Shop Boys — «West End Girls»
 Лучший британский видеоклип: Питер Гэбриэл — «Sledgehammer»
 Лучшая международная группа: The Bangles
 Выдающийся вклад в музыку: Эрик Клэптон

1986 
Место проведения: Grosvenor Hotel

 Лучший британский продюсер: Дэйв Стюарт
 Лучший международный исполнитель: Брюс Спрингстин
 Лучшая британская исполнительница: Энни Леннокс
 Лучшая британская группа: Dire Straits
 Лучший британский исполнитель: Фил Коллинз
 Лучший британский сингл: Tears for Fears — «Everybody Wants to Rule the World»
 Лучший британский видеоклип: Paul Young — «Everytime You Go Away»
 Лучший британский новый исполнитель: Go West
 Лучшая международная группа: Huey Lewis and the News
 Выдающийся вклад в музыку: Wham! и Элтон Джон (Joint Winners)

1985 
Ведущий: Noel Edmonds
Место проведения: Grosvenor Hotel

 Best British comedy recording: Neil (also known as Nigel Planer) — «Hole In My Shoe»
 Лучший британский продюсер: Тревор Хорн
 Лучшая классическая запись: Антонио Вивальди — «Времена года»
 Лучший международный исполнитель: Принс и the Revolution
 Лучший саундтрек: «Purple Rain»
 Лучший британский альбом: Sade — «Diamond Life»
 Лучшая британская исполнительница: Элисон Мойе
 Лучшая британская группа: Wham!
 Лучший британский исполнитель: Paul Young
 Лучший британская сингл: Frankie Goes to Hollywood — «Relax»
 Лучший британский видеоклип: Duran Duran — «The Wild Boys»
 Выдающийся вклад в музыку: The Police
 Специальная награда: Боб Гелдоф и Мидж Юр

1984 
Место проведения: Grosvenor Hotel

 Лучший британский продюсер: Steve Levine
 Лучшая классическая запись: Кири Те Канава — «Songs of the Auvergne»
 Лучший международный исполнитель: Майкл Джексон
 Лучший британский новый исполнитель: Paul Young
 Лучшая британская исполнительница: Энни Леннокс
 Лучшая британская группа: Culture Club
 Лучший британский исполнитель: Дэвид Боуи
 Самый продаваемый сингл: Culture Club — «Karma Chameleon»
 Выдающийся вклад в музыку: Джордж Мартин
 Награда Sony за технические мастерство: Spandau Ballet

1983 
Ведущий: Тим Райс
Место проведения: Grosvenor Hotel

 Лучший британский продюсер: Тревор Хорн
 Лучшая классическая запись: John Williams — «Portrait»
 Лучший международный исполнитель: Kid Creole and the Coconuts
 Best Live Act: U2
 Best selling album: Барбра Стрейзанд — «Love Songs» (также выпущен как «Memories» в США)
 Лучший британский новый исполнитель: Yazoo
 Лучшая британская исполнительница: Ким Уайлд
 Лучшая британская группа: Dire Straits
 Лучший британский исполнитель: Пол Маккартни
 Лучший британская сингл: Dexys Midnight Runners — «Come On Eileen»
 Награда за пожизненные достижения: Пит Таунсенд
 Выдающийся вклад в музыку: The Beatles
 Специальная награда: Chris Wright
 Награда Sony за технические мастерство: Пол Маккартни

1982 
Ведущий: David Jacobs
Место проведения: Grosvenor Hotel

 Лучший британский продюсер: Martin Rushent
 Лучшая классическая запись: Густав Малер — «Symphony No. 10»
 Самый продаваемый альбом: Adam and the Ants — «Kings Of The Wild Frontier»
 Лучший британский новый исполнитель: The Human League
 Лучшая британская исполнительница: Randy Crawford
 Лучшая британская группа: The Police
 Лучший британский исполнитель: Клифф Ричард
 Выдающийся вклад в музыку: Джон Леннон

1977 
Ведущий: Michael Aspel
Место проведения: Wembley Conference Centre

n.b. these awards were to mark the Queen's Silver Jubilee and were for the previous 25 years of her reign.
 Лучшая британская немузыкальная запись: Ричард Бёртон и актёры из «Under Milkwood»
 Лучший британский продюсер: Джордж Мартин
 Лучший классический сольный альбом: Жаклин дю Пре — «Elgar, Cello Concerto»
 Лучший международный альбом: Simon and Garfunkel — «Bridge over Troubled Water»
 Лучший оркестровый альбом: Бенджамин Бриттен — «War Requiem»
 Лучший британский альбом: The Beatles — «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»
 Лучший британский новый исполнитель: Julie Covington
 Лучшая британская исполнительница: Ширли Бэсси
 Лучшая британская группа: The Beatles
 Лучший британский исполнитель: Клифф Ричард
 Лучший британский сингл: Queen — «Bohemian Rhapsody» & Procol Harum — «A Whiter Shade Of Pale» (Joint Winners)
 Выдающийся вклад в музыку: L.G. Wood and The Beatles (Joint Winners)

Ссылки 
 Официальный сайт премии

 

Программы телеканала ITV